Ciarlet est un patronyme français qui peut faire référence à :

 Danièle Ciarlet, plus connue comme Zouzou (1943-), actrice, chanteuse et mannequin française ;
 Philippe Ciarlet (1938-), mathématicien français.

Patronyme français